Canevaro ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Canevaro (* 1939), italienischer Pädagoge
 César Canevaro (1846–1922), peruanischer Militär und Politiker
 Domenico Canevaro (1683–1745), genuesischer Politiker
 Felice Napoleone Canevaro (1838–1926), italienischer Politiker
 Mirko Canevaro, italienischer Althistoriker